Kaltschmidt ist der Name von:

 Abraham Kaltschmidt (1707–1760), slowenischer Kupferstecher und Militäringenieur
 Emil Kaltschmidt (1840–1909/10), deutscher Orgelbauer in Stettin
 Friedrich Kaltschmidt (1643–1717), deutscher Mediziner
 Friedrich Salomon Kaltschmidt (um 1670–nach 1726), deutscher Kantor in Küstrin, Berlin und Stettin
 Friedrich Wilhelm Kaltschmidt (1812–1896), deutscher Orgelbauer in Stettin
 Jacob Heinrich Kaltschmidt (1799–1872), deutscher Sprachwissenschaftler und Lexikograph, Sohn der Orgelbauerfamilie
 Joachim Christoph Kaltschmidt (um 1717–1806), Orgelbauer in Lübeck

 Kaltschmidt (Orgelbauer), Familie von Orgelbauern in Norddeutschland

Siehe auch:
 Kaltschmid
 Kaltschmied